Pischke ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Pischke (* 1869; † nach 1932), deutscher Pädagoge und Politiker (DVP)
 Robert Pischke (1941–1996), deutscher Fußballschiedsrichter und Fußballfunktionär
 Taylor Pischke (* 1993), kanadische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Pischk